Luopterus (que significa "alas de Lü Junchang") es un género extinto de anurognathid pterosaurio que contiene solamente el holotipo especie L. mutoudengensis que se conoce desde la Formación Tiaojishan de Qinglong del , en el norte de Hebei Provincia, de China . Originalmente fue nombrado como una especie de Dendrorhynchoides en 2012, pero se trasladó al género Luopterus en 2020.  Originalmente se pensó que Luopterus era del  Cretácico inferior, con una envergadura de unos 40 centímetros, lo que lo convierte en uno de los pterosaurios más pequeños conocidos.

Historia 
En 2010 se anunció el descubrimiento del holotipo, un juvenil, que demostró que después de todo tenía presente una cola más alargada, aunque menor a la cola falsa del holotipo de Dendrorhynchoides (el animal al que se le asignó por primera vez): aproximadamente 85% de la longitud del fémur. Este espécimen finalmente fue designado como el holotipo de una nueva especie, Dendrorhynchoides mutoudengensis, por Hone y Lü en 2012.  El espécimen se almacenó originalmente en el Museo Geológico de Guilin y se designó como GLGMV 0002; más tarde se trasladó al Museo Paleontológico de Jinzhou y se designó como JZMP-04-07-3. En 2020, Hone reconoció que D. mutoudengensis era tan diferente de D. curvidentatus como lo eran otras especies de anurognátidos entre sí, y lo elevó a un nuevo género y combinación Luopterus mutoudengensis, llamado así por el difunto Lü Junchang.

Clasificación 
En 2021, un análisis filogenético realizado por Xuefang Wei y sus colegas recuperó a Luopterus dentro de la subfamilia Anurognathinae, una subfamilia dentro de la familia Anurognathidae. Dentro de esta subfamilia, Luopterus se encontraba en una posición más derivada que los Dendrorhynchoides. A continuación se muestra un cladograma que representa su análisis filogenético:

Referencias 

Rhamphorhynchoidea
Pterosaurios del Jurásico Tardío
Pterosaurios del Jurásico Medio
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar